La Compagnie de Fives-Lille pour constructions mécaniques et entreprises est créée le pour construire des locomotives et divers constructions ferroviaires et industrielles. Elle succède à la Compagnie de Fives - Lille créée le . Elle est remplacée en 1958 par une nouvelle société nommée Fives-Lille-Cail ,  issue de la fusion avec la  Société française de constructions mécaniques (Cail).

Le siège social de la firme est situé à Paris, 7 rue Montalivet dans le .

La production a lieu sur les sites de Fives de Fresnes-sur-Escaut dans le département du Nord et de Givors dans le département du  Rhône.

Notes et références 

Constructeur de matériel ferroviaire ayant son siège en France